Europamästerskapet i basket för herrar 1947 spelades i Prag, Tjeckoslovakien och var den femte EM-basketturneringen som avgjordes för herrar. Turneringen spelades mellan den 27 april och 3 maj 1947 och totalt deltog 14 lag i turneringen där Sovjetunionen blev Europamästare före hemmanationen Tjeckoslovakien och Egypten, det var Sovjetunionens första EM-guld.

Kvalificerade länder

  (som arrangör)

Gruppspel
Spelsystem
De 14 lagen som var med i EM spelade i fyra grupper (Grupp A-D), två grupper med fyra lag och två grupper med tre lag, lagen mötte alla en gång i sin grupp. Därefter gick sen de två bästa lagen i varje grupp vidare till andra gruppspelet där de var indelade i två grupper (Grupp E-F) med fyra lag i varje, medan de sex sämsta lagen var indelade i två grupper (G-H) med tre lag i varje. När andra gruppspelet var klart spelade ettan i Grupp E och ettan i Grupp F EM-final, medan tvåorna spelade om bronset, treorna om plats fem till sex och fyrorna om plats sju till åtta, medan ettorna i Grupp G och Grupp H spelade om plats nio och tio tvåorna om plats elva och tolv samt grupptreorna om plats 13-14. Seger i en match gav två poäng och förlust gav en poäng.

Första gruppspelet

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Andra gruppspelet

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Placeringsmatcher

Match om trettondeplats

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Bronsmatch

Final

Slutställning

Externa länkar
 Basket-EM 1947 på fiba archive 
 Basket-EM 1947 på fibaeurope.com 
 Basket-EM 1947 på todor66.com 

Internationella baskettävlingar i Tjeckoslovakien
1947 i Tjeckoslovakien
Sportåret 1947
Sportevenemang i Prag
1947
Prag under 1900-talet